Svartegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Svartegöl, sjö i Gislaveds kommun, 
Svartegöl (Barnarps socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Svartegöl (Bergs socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Svartegöl (Fryele socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Svartegöl (Hälleberga socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (5,48 ha)
Svartegöl (Kråksmåla socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (9,65 ha)
Svartegöl (Kävsjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (2,35 ha)
Svartegöl (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (15,4 ha)
Svartegöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Svartegöl (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Svartegöl (Näshults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Svartegöl (Näshults socken, Småland, vid Rösjönäs), sjö i Vetlanda kommun, 
Svartegöl (Ramkvilla socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Svartegöl (Stenberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Svartegöl (Södra Solberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Svartegöl (Valdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Svartegöl (Virserums socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Svartegöl (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun, 
Svartegöl (Älghults socken, Småland, 631188-149913), sjö i Uppvidinge kommun, 
Svartegöl (Älghults socken, Småland, 632145-147991), sjö i Uppvidinge kommun, 
Svartegöl (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Svartegöl (Åseda socken, Småland, vid Gassgöljhult), sjö i Uppvidinge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn